Ceccaldi ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Ceccaldi-Raynaud (* 1925), französischer Rechtsanwalt und Politiker
 Daniel Ceccaldi (1927–2003), französischer Schauspieler
 Joëlle Ceccaldi-Raynaud (* 1951), französischer Politiker
 Mathieu Ceccaldi (1893–1993), französischer Romanist, Lexikograf und Erforscher der korsischen Sprache
 Pascal Ceccaldi (1876–1918), französischer Journalist und Politiker
 Pierre Ceccaldi-Pavard (1921–2004), französischer Politiker
 Roger Ceccaldi (1913–2007), französischer Offizier
 Théo Ceccaldi (* 1986), französischer Jazzmusiker
 Valentin Ceccaldi (* 1989), französischer Jazzmusiker